Schwender ist der Familienname folgender Personen: 

 Carl Schwender (1808–1866), österreichischer Cafétier, Gastwirt und Besitzer eines Vergnügungsetablissements. 
 Clemens Schwender, deutscher Hochschullehrer, Professor für Kommunikationswissenschaften
 Hans E. Schwender (1929–2006), deutscher Maler
 Heinz Werner Schwender (1909–1999), deutscher Landrat im besetzten Polen

Siehe auch:
 Schwendler
 Schwendter
 Schwenter